Neohormaphis  — род тлей из подсемейства  (Nipponaphidini). 2 вида. Юго-восточная и Восточная Азия (Индонезия, Китай). Длина 1,4—1,8 мм. Питаются на листьях следующих растений: Quercus, Lithocarpus, Distylium stellare
.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых